Roll (automerk), een Frans automerk
Roll (fiddle), een muzikale versiering, gespeeld op de fiddle